Giacomo Gastaldi (1500-1566), Italiaans cartograaf
Aldo Gastaldi (1921-1945), Italiaans militair
Ernesto Gastaldi (1934), Italiaans scenarioschrijver
Nicol Gastaldi (1990), Argentijnse alpineskister